

Список серій

Зауваження

Примітки

Посилання 
 

Списки епізодів «Покемон»
Аніме, відкладене через пандемію COVID-19